Кяхта — село в Шигонском районе Самарской области, часть Сельского поселения Шигоны.

География 
Расположено в 12 км от районного административного центра Шигоны.

Ойконим (происхождение названия) 
Топоним «Кяхта» так же, как и топонимы Уса, Муранка — монгольского происхождения, означает «пырейное место», от слова «хяаг» — пырей. 
Существует предположение, что, название села могло прийти из Восточной Сибири. На самой границе с Монголией есть город в Кяхтинском районе Бурятии таким же названием. Может быть, какой-то выходец из тех дальних мест, любуясь местными лесами, вспоминал родину и называл Кяхтой это село.
А раньше его называли Акташкой (Актяшкой). Жителями его стали выселенцы из села Маза.

История

Сельский Храм
Деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы была построена в 1909 году. За сосной для строительства староста снаряжал жителей в деревню Анновку. Там же церковь и подняли (сделали сруб), затем привезли в Кяхту. В селе помнят имя одного из строителей — Иван Роднов, печник. Вокруг церкви поставили железную ограду, с шарами на столбах.

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района